Гран-при Германии 1975 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1975 года. Автогонки прошли 3 августа 1975 года на трассе Нюрбургринг в ФРГ.

Гонку пропускала команда «Сёртис», которая не успела за двухнедельный перерыв между этапами восстановить свои автомобили, повреждённые в авариях на Гран-при Великобритании. Её гонщик Джон Уотсон вышел в Германии на старт за рулём заводского «Лотуса». Ян Эшли стал вторым гонщиком «Вильямса», а Харальд Эртль составил пару Джеймсу Ханту в «Хескете».

В квалификации новобранец «Вильямса» Эшли попал в аварию, получил тяжёлые травмы ног и не стартовал в гонке. Первое место на старте завоевал Ники Лауда, следом за ним расположились Пасе и Шектер. В гонке австриец лидировал на первых кругах, пока ему не пришлось заехать на незапланированный пит-стоп из-за прокола шины. Неудача Лауды открыла дорогу к победе Карлосу Ройтеману. Джеймс Хант долгое время шёл на втором месте, но не финишировал из-за поломки подвески.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1—9 — Ники Лауда

10—14 — Карлос Ройтеман

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Рейнланд-Пфальце